Международный аэропорт Ган  — небольшой аэропорт в южной части Мальдивских островов. Расположен на острове Ган (атолл Адду, Мальдивы).

История 
Аэропорт был переоборудован из военного полигона. На момент своего открытия, стал вторым международным аэропортом на Мальдивах. Преобразование аэропорта Ган в международный гражданский аэропорт с расположенным рядом с ним отелем Shangri-La разгрузило аэропорт на острове Хулуле и сделало южные острова более доступными.

До введения в эксплуатацию аэропорта, многие потенциальные островные направления были слишком далёкими, чтобы до них за разумное время можно было добраться из единственного на тот момент международного аэропорта Хулуле, а большинство курортов располагались в паре часов от Мале.

Описание 

Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2600 метров.

По состоянию на 2014 год, примерно 80 % всех отдыхающих прибывали через туроператоров по пакетному туру, включающему чартерный рейс; между аэропортами Ган и Хулуле выполнялись трансферы.

В 2016 году пассажиропоток составлял 152 740 человек в год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Аэропорт Ган на сайте Airlines Inform

Аэропорты Мальдив